Willi Arlt ist der Name folgender Personen:
* Willi Arlt (Fußballspieler) (1919–1947), deutscher Fußballspieler
 Willi Arlt (Künstler) (* 1954), deutscher Bildhauer